Olivia Grant (nacida el 16 de diciembre de 1994 en Londres, Inglaterra) es una actriz británica y la hija mayor de los jueces y cantantes de Fame Academy  David y Carrie Grant.  Es conocida por interpretar a Mia Stone en la serie de televisión infantil Half-Moon Investigations, basada en el libro de Eoin Colfer en 2009.

En 2005,  hizo su debut interpretando con una aparición en la popular serie de televisión The Story of Tracy Cubilete como Alice. En 2007 y 2008 apareció en EastEnders como Bernadette Logan, una chica que acosaba a Abi Branning (Lorna Fitzgerald).

En 2009,  hizo una importante aparición, interpretando a Mia Stone en la serie de televisión Half Moon Investigations.

Filmografía

Referencias

Enlaces externos 
 en la Base de datos de Película del Internet

Personas vivas
Nacidos en Londres
Actrices infantiles de Inglaterra